Harry Watson je lahko:

 Harry Ellis Watson (1898 - 1957) - kanadski letalski častnik, vojaški pilot, letalski as in amaterski hokejist
 Harry Percival Watson (1923 - 2002) - kanadski poklicni hokejist